Никколо Цорци:
 Никколо I Цорци — маркиз Бодоницы.
 Никколо II Цорци — маркиз Бодоницы.
 Никколо III Цорци — маркиз Бодоницы.